Corvidele (Corvidae) este o familie de păsări tericole sau arboricole, omnivore, din ordinul paseriformelor, de talie mijlocie sau mare, care, împreună cu menuridele și paradiseidele, sunt cele mai mari din acest ordin. Familia corvidelor cuprinde 131 specii de specii, repartizate în 21 de genuri. În România se întâlnesc 9 specii sedentare (ciori, stăncuțe, coțofene, gaițe, alunari și corbi) și o specie accidentală.

Habitatul și răspândire 
Este o familie cosmopolită, răspândită pe aproape întreaga suprafață a Pământului, lipsind doar în ținuturile antarctice, Noua Zeelandă și în unele insule polineziene. 

Trăiesc și în cele mai nordice ținuturi arctice și de mare altitudine, precum și în deșerturi și în pădurile temperate și tropicale. 

În România corvidele sunt răspândite în cele mai variate peisaje ale țării, începînd cu zonele joase, umede, ale Deltei Dunării, în ținuturile cultivate presărate cu pâlcuri de arbori, în pădurile de șes și de deal cu arbori și arbuști, până în pădurile montane de amestec și conifere pure. În ultimele decenii se observă o pătrundere tot mai mare a unor specii de corvide în mediul urban, tinzând a forma populații antropofile.

Descrierea 
Sunt unele din cele mai mari păsări dintre paseriforme. Au talie mijlocie și mare, având talia de la aceea a porumbelului, la stăncuțe, până la aceea a corbului, acesta fiind cel mai mare reprezentant al grupului din România. 

Corvidele au corpul robust. Au ciocul puternic, relativ lung, drept sau puțin îndoit și ascuțit, conic, deasupra rotund, comprimat lateral, cu tăișuri ascuțite; mandibula superioară este înaltă, boltită, mai lungă decât cea inferioară, peste care poate să se încovoaie, dar nu este dințată la vârful său. Baza ciocului este acoperită cu vibrize dese și tari, în formă de peri, care acoperă, de regulă, și nările. Aripile potrivit de lungi, în general, late și ascuțite, prima remige, de diferite lungimi, totuși, totdeauna cel puțin pe jumătate lungă ca a II-a; remigea a IV-a, de obicei cea mai lungă. Coada de mărime mijlocie, rotunjită sau cuneiformă. Picioarele sunt mari și puternice, degetele libere, cu ghiare prevăzute dedesubt cu două tăișuri; tarsul, de regulă, mai lung decât degetul mijlociu, anterior solzos. Penele sunt în general de culoare neagră sau sură, dar la unele specii sunt foarte viu și pestriț colorate. Sexele sunt, în general, asemănătoare.

Glasul 
Corvidele nu cântă, iar glasul lor este țipător și neplăcut. Unele sunt bune imitatoare ale glasului altor păsări, precum și a vocii omenești.

Comportamentul 
Corvidele sunt păsări cu o dezvoltare psihică complexă, ceea ce le-a dat posibilitatea să ocupe nișe ecologice foarte variate, ele având și o mare putere de adaptare. Prin obiceiurile, adaptabilitatea și mai ales prin dezvoltarea lor psihică complexă, corvidele sunt considerate printre cele mai evoluate familii dintre paseriforme. Au instinctul social dezvoltat, multe corvide sunt păsări gregare, care cuibăresc adesea în colonii și călătoresc în cârduri mari. Se pot îmblânzi și dresa cu ușurință.

Hrana 
Au un regim de hrană foarte variat, fiind carnivore ori vegetariene, dar de cele mai multe ori sunt omnivore. Hrana o iau, în general, de pe sol. Sunt răpitoare îndrăznețe și viclene, dar foarte prudente, ele distrug ouă, pui, dar și semințe, fructe, legume etc.

Reproducerea 
Cuibul și-l fac în arbori între crengi, în scorburi, în crăpături de stânci sau de ziduri, în găuri din maluri, în ornamentațiile clădirilor, în coșuri de case părăsite și chiar pe pământ. Depun, de regulă, câte trei până la nouă ouă verzi ori albăstrui, cu pete negre, brune ori cenușii, care sunt clocite în 17-20 zile. Puii ies din ou golași sau acoperiți numai cu puțin puf și părăsesc cuibul numai când pot să zboare.

Deplasări sezoniere 
Unele specii sunt migratoare, altele sedentare, chiar și în ținuturi cu ierni foarte reci.

Importanța 
Deși consumă multe insecte dăunătoare, sunt, totuși, în general, stricătoare  (atât pentru sectorul agricol, cât și pentru cel cinegetic) prin pagubele produse în culturi și prin distrugerea ouălor și puilor de la multe specii de păsări utile omului.

Specii din România 

{|border=1 class="wikitable"
|width="20%" style="background:#deb887;" align="center"|Denumirea științifică latină
|width="12%" style="background:#deb887" align="center"|Denumirea română
|width="19%" style="background:#deb887;" align="center"|Subspecii
|width="18%" style="background:#deb887;" align="center"| Categorie fenologică
|width="15%" style="background:#deb887;" align="center"|Populația estimată din România
|width="16%" style="background:#deb887;" align="center"|Statutul IUCN, Imaginea|-
|colspan=7 align="center" style="background:#BBFFFF;"|Familia': Corvidae
|-
|Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)Eurasian Jay (Garrulus glandarius). HBW Alive
||Gaiță, Zaică, Ghindar, Mătieș, Zăicoi, Galiță, Zaiță, Gaică.
||Garrulus glandarius glandarius (Linnaeus, 1758)
||Sedentară, cuibăritore. Cuibărește atât în regiunea pădurilor de conifere din Carpați, cât și în cele din zona deluroasă și de șes. În ultimii ani s-a înmulțit foarte mult, pătrunzând și în orașe. Toamna, la șes, apar populații din zona de munte și chiar din țări nordice.
||În România populația cuibăritoare este estimată a fi între 250.000 și 500.000 de perechi.
|| 
|-
|Pica pica (Linnaeus, 1758)Eurasian Magpie (Pica pica). HBW Alive
||Coțofană, Coțofană, Țarcă, Ciorcobară, Ciorobară, Țăcușă, Sorcă, Caragață, Carăgașcă, Sârca, Sirică, Hârhastă, Cioice, Sarcoi.
||Pica pica pica (Linnaeus, 1758)
||Sedentară, cuibăritore.
||În România populația cuibăritoare este mare și este estimată la 500.000-1.200.000 de perechi cuibăritoare.
|| 
|-
|Corvus monedula Linnaeus, 1758, sin. Coloeus monedula (Linnaeus, 1758)Eurasian Jackdaw (Corvus monedula). HBW Alive
||Stăncuță, Ceucă, Ceucuță, Ciocă, Ceucușoară, Stăncușoară, Cioară gulerată, Papagal țigănesc.
||
 Corvus monedula spermologus Vieillot, 1817 (Stăncuță, include Corvus monedula turrium (Ch.L.Brehm, 1831) - Stăncuță transilvană); 
 Corvus monedula soemmerringii J. G. Fischer von Waldheim, 1811 (Stăncuță gulerată, Ceucuță gulerată, Cioară gulerată)
||Sedentară, cuibăritore
||În România efectivul acestei specii a fost estimat la 180.000-360.000 de perechi cuibăritoare.
|| 
|-
|Corvus frugilegus Linnaeus, 1758Rook (Corvus frugilegus). HBW Alive 
||Cioară de semănătură, Cioară de sămănătură, Cioroi, Cioară de câmpie.
||Corvus frugilegus frugilegus Linnaeus, 1758
||Sedentară, cuibăritore. Toamna o parte a populațiilor clocitoare din România se deplasează spre S-V Europei; în schimb sosesc populațiile din N-E arealului.
||Pentru România au fost estimate un număr de 350.000-420.000 de perechi cuibăritoare.
|| 
|-
|Corvus corax Linnaeus, 1758Common Raven (Corvus corax). HBW Alive
||Corb, Corcan, Corac, Groncan, Croncău.
||Corvus corax corax Linnaeus, 1758
||Este sedentară și cuibărește mai ales în pădurile muntoase din Carpați, dar și în regiuni mai joase și chiar în Delta Dunării în pădurile Letea și Caraorman.
||Pentru România, populația estimată este de 27.000-55.000 de perechi cuibăritoare.
|| 
|-
|Corvus cornix (Linnaeus, 1758)Hooded Crow (Corvus cornix). HBW Alive
||Cioară grivă, Cioară cenușie, Cioară sură, Cioară de pădure, Tioară, Orgnie, Cioracă.
||
 Corvus cornix cornix Linnaeus, 1758 (Cioară grivă, Cioară grivă ardeleană), unii autori consideră că cioara grivă este o subspecie (Corvus corone cornix Linnaeus, 1758) a speciei Corvus corone; 
 Corvus cornix sardonius (Corvus corone sardonius) Kleinschmidt, 1903 (Cioară grivă românească, Cioară cenușie românească, Cioară sură românească, Cioară sură balcanică, Cioară grivă sudică), unii autori o includ în Corvus cornix sharpii Oates, 1889 (sin. Corvus corone sharpii Oates, 1889)
||Este o specie sedentară și cuibărește în arbori. Este o pasăre frecvent întâlnită atât în landșaftul agrar, cât și în localități. Iarna mai sosesc și exemplare nordice.
||În România efectivul a fost estimat la 250.000-400.000 de perechi cuibăritoare.
|| 
|-
|Corvus corone Linnaeus, 1758
||Cioară neagră, Cioară fumurie.
||Corvus corone corone Linnaeus, 1758
||Este răspândită în vestul Europei. Oaspete de iarnă. Oaspete de vară, cuibărește rar în vestul României, în regiuni joase și deluroase.Robert Ritter von Dombrowski. Păsările României (Ornis Romaniæ). Descriere sistematică și biologico-geografică, completată, ilustrată și prelucrată. Traducere din limba germană, prelucrare și completare de Profesor Dionisie Linția, Directorul Muzeului Ornitologic din Timișoara. Volumul I. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946
||Specie rară
|| 
|-
|Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)Northern Nutcracker (Nucifraga caryocatactes). HBW Alive
||Alunar, Nucar, Nucșoară, Gaiță de munte, Gaiță alpină.
||
 Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linnaeus, 1758 - sedentară). 
 Iarna sau în pasaj, apare uneori subspecia siberiană Nucifraga caryocatactes macrorhynchos C. L. Brehm, 1823 (Alunar răsăritean, Gaiță de munte cu cioc subțire, Alunar cu cioc subțire, Gaiță alpină cu cioc subțire).
||Sedentară, cuibăritoare.
||În România se estimează a fi prezente un număr de 50.000-100.000 de perechi cuibăritoare, acestea reprezentând una din cele mai mari populații din Europa.
|| 
|-
|Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766)
||Stâncuță alpină.
||Pyrrhocorax graculus graculus (Linnaeus, 1766)
||Se bănuiește că ar fi existat în Carpați, literatura de specialitate menționînd-o ca posibilă după un exemplar ce ar fi fost colectat în Transilvania la începutul secolului trecut.
||Specie foarte rară.
|| 
|-
|Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
||Stâncuță de munte
||?
||Accidentală.
||Specie foarte rară.
|| 
|}

 Specii din Republica Moldova 

 Sistematică 
Familia corvidelor conține 21 genuri și 131 specii.

Genul Platysmurus  Platysmurus leucopterus  Platysmurus aterrimusGenul Temnurus  Temnurus temnurusGenul Crypsirina  Crypsirina temia  Crypsirina cucullataGenul Dendrocitta  Dendrocitta vagabunda  Dendrocitta formosae  Dendrocitta occipitalis  Dendrocitta cinerascens  Dendrocitta leucogastra  Dendrocitta frontalis  Dendrocitta bayleiiGenul Pyrrhocorax  Pyrrhocorax pyrrhocorax  Pyrrhocorax graculusGenul Urocissa  Urocissa ornata  Urocissa caerulea  Urocissa flavirostris  Urocissa erythroryncha  Urocissa xanthomelana  Urocissa whiteheadiGenul Cissa  Cissa chinensis  Cissa hypoleuca  Cissa thalassina  Cissa jefferyiGenul Perisoreus  Perisoreus canadensis  Perisoreus infaustus  Perisoreus internigransGenul Cyanopica  Cyanopica cooki  Cyanopica cyanusGenul Garrulus  Garrulus glandarius  Garrulus bispecularis  Garrulus leucotis  Garrulus lanceolatus  Garrulus lidthiGenul Zavattariornis  Zavattariornis stresemanniGenul Ptilostomus afer  Ptilostomus aferGenul Podoces  Podoces hendersoni  Podoces biddulphi  Podoces panderi  Podoces pleskeiGenul Pica  Pica pica  Pica mauritanica  Pica asirensis  Pica hudsonia  Pica nutalliGenul Nucifraga  Nucifraga columbiana  Nucifraga caryocatactes  Nucifraga hemispila  Nucifraga multipunctataGenul Corvus  Corvus dauuricus  Corvus monedula  Corvus nasicus  Corvus jamaicensis  Corvus leucognaphalus  Corvus capensis  Corvus ossifragus  Corvus sinaloae  Corvus imparatus  Corvus palmarum  Corvus hawaiiensis  Corvus frugilegus  Corvus crassirostris  Corvus albicollis  Corvus corax  Corvus cryptoleucus  Corvus ruficollis  Corvus edithae  Corvus albus  Corvus rhipidurus  Corvus brachyrhynchos  Corvus caurinus  Corvus corone  Corvus pectoralis  Corvus florensis  Corvus typicus  Corvus unicolor  Corvus enca  Corvus violaceus  Corvus validus  Corvus moneduloides  Corvus meeki  Corvus woodfordi  Corvus fuscicapillus  Corvus tristis  Corvus insularis  Corvus orru  Corvus bennetti  Corvus mellori  Corvus tasmanicus  Corvus coronoides  Corvus splendens  Corvus macrorhynchos  Corvus kubaryiGenul Cyanolyca  Cyanolyca mirabilis  Cyanolyca nanus  Cyanolyca pumilo  Cyanolyca argentigula  Cyanolyca pulchra  Cyanolyca cucullata  Cyanolyca quindiuna  Cyanolyca armillata  Cyanolyca turcosa  Cyanolyca viridicyanusGenul Gymnorhinus  Gymnorhinus cyanocephalusGenul Aphelocoma  Aphelocoma unicolor  Aphelocoma wollweberi  Aphelocoma ultramarina  Aphelocoma coerulescens  Aphelocoma californicaGenul Cyanocitta  Cyanocitta cristata  Cyanocitta stelleriGenul Cyanocorax  Cyanocorax violaceus  Cyanocorax cyanomelas  Cyanocorax cristatellus  Cyanocorax coeruleus  Cyanocorax morio  Cyanocorax colliei  Cyanocorax formosus  Cyanocorax yncas  Cyanocorax mystacalis  Cyanocorax dickeyi  Cyanocorax affinis  Cyanocorax heilprini  Cyanocorax hafferi  Cyanocorax cyanopogon  Cyanocorax chrysops  Cyanocorax cayanus  Cyanocorax melanocyaneus  Cyanocorax yucatanicus  Cyanocorax sanblasianus  Cyanocorax beecheii''

Note

Legături externe 

  corvids.de - Literatură-Corvidae
  Wildvogelhilfe.org - Ingrijirea Corvidaelor
   Webseite: Voci Corvidae 
Corvidae videos on the Internet Bird Collection
corvids.de - Corvids-Literature-Database
Corvidae sounds on xeno-canto.org